Сојата има више значења:

 Сојата (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сојата (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику